Тиберин:

 Тиберин — в римской мифологии бог (гений) реки Тибр.
 Тиберин Сильвий — девятый царь Альба-Лонги, сын Капета Сильвия, правил 8 лет, с 924 по 916 год до н. э.